Рома́н Алекса́ндрович Гу́ров () — советский кинематографист, художник-оформитель игровых кукол, театральный художник, художник-постановщик объёмной мультипликации.

Биография 
С начала 1930-х годов работал на Московской объединённой фабрике «Союзкино» (кинофабрика «Мосфильм» — с 1935 года) в экспериментальной мастерской под руководством Александра Птушко, где окончил шестимесячные курсы скульпторов-мультипликаторов. В период с 1936 по 1940 год обучался в студии скульпторов Комитета по делам искусств при Моссовете.

С началом Великой Отечественной войны вошёл в сформированную в Киевском районе Москвы 21-ю дивизию народного ополчения (с сентября 1941 года — 173-я стрелковая дивизия 2-го формирования) . Участвовал в оборонительной и наступательной операциях Битвы за Москву, Тульской оборонительной операции, Сталинградской битве, получил ранение. Затем воевал в составе 34-й гвардейской миномётной бригады на 4-ом Украинском фронте. Был старшим автотехником паркового дивизиона в звании гвардии младший лейтенант.

После демобилизации работал у Сергея Образцова в Центральном театре кукол, где возглавил мастерскую театра, внеся дух новаторства.

В 1953 году, с момента основания кукольного объединения киностудии «Союзмультфильм», перешёл в мастерскую по созданию кукол и декораций. О пришедшем на студию Гурове впоследствии вспоминал его коллега Евгений Мигунов:

В 1975 году Р. Гуров вышел на пенсию.

Фильмография 
 Куклы и декорации

  — Новый Гулливер ''(в титрах не указан)
  — Сказка о рыбаке и рыбке
  — Волк и семеро козлят
  — В кукольной стране
  — Два жадных медвежонка
 1954 — Карандаш и Клякса — весёлые охотники
 1954 — Злодейка с наклейкой
 1954 — На даче
 1954 — Танюша, Тявка, Топ и Нюша
  — Баллада о столе
 1955 — Упрямое тесто
 1955 — Четыре монеты
 1955 — Юля-капризуля
  — Небесное создание
 1956 — Сказка о попе и о работнике его Балде
 1956 — Чудесный колодец
  — Почему ушёл котёнок
 1957 — Тихая пристань
 1957 — Сказка о Снегурочке
  — Краса ненаглядная
 1958 — Петя и волк
 1958 — Старик и журавль
 1958 — Три медведя
  — Али-Баба и сорок разбойников
 1959 — Вернулся служивый домой
 1959 — Влюблённое облако
 1959 — История Власа — лентяя и лоботряса
  — Конец Чёрной топи
 1960 — Машенька и медведь
 1960 — Петя-петушок
 1960 — Секрет воспитания
 1960 — Про козла
 1960 — Три зятя
  — Заокеанский репортёр
 1961 — Кто самый сильный?
 1961 — Новичок
 1961 — Три пингвина
  — Банальная история
 1962 — Баня
 1962 — Кто сказал «мяу»?
 1962 — Летающий пролетарий
 1962 — Обида
  — Мистер Твистер
 1963 — Светлячок № 4. Наш карандаш
 1963 — Сказка о старом кедре
 1963 — Хочу быть отважным
 1963 — Как котёнку построили дом
  — Алёшины сказки
 1964 — Жизнь и страдания Ивана Семёнова
 1964 — Кто поедет на выставку?
 1964 — Лягушонок ищет папу
 1964 — Страна Оркестрия
  — Добрыня Никитич
 1965 — Медвежонок на дороге
 1965 — Ни богу ни чёрту
 1965 — Странички календаря
 1965 — Песня летит по свету
 1965 — Чьи в лесу шишки?
  — Автомобиль, любовь и горчица
 1966 — Мой зелёный крокодил
 1966 — Поди туда, не знаю куда
 1966 — Тимошкина ёлка
  — Варежка
 1967 — Как стать большим
 1967 — Легенда о Григе
 1967 — Ну и рыжик!
 1967 — Приключения барона Мюнхаузена
 1967 — Шесть Иванов — шесть капитанов
 1967 — Легенда о злом великане
  — Белая шкурка
 1968 — Клубок
 1968 — Козлёнок, который считал до десяти
 1968 — Не в шляпе счастье
 1968 — Ничто не забыто
 1968 — Осторожно, щука!
  — Великие холода
 1969 — Жадный Кузя
 1969 — Золотой мальчик
 1969 — Пластилиновый ёжик
 1969 — Времена года
 1969 — Сказка про Колобок
  — Бобры идут по следу
 1970 — Отважный Робин Гуд
 1970 — Приключения Огуречика
  — Лошарик
  — Мастер из Кламси
  — Аврора
 1973 — Айболит и Бармалей
 1973 — Волшебные фонарики
 1973 — Митя и микробус
 1973 — Немухинские музыканты
 1973 — Про Петрушку
  — Ваня Датский
 1974 — Всё наоборот
 1974 — Карусельный лев
 1974 — Похождения Чичикова. Манилов
 1974 — Похождения Чичикова. Ноздрев
 1974 — Шапокляк
  — В гостях у гномов
 1975 — Наша няня
 1975 — Садко богатый

Награды 
 орден Красной Звезды (1 апреля 1945)
 три медали

Примечания

Литература

Ссылки 

Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Союзмультфильм
Художники-постановщики мультипликации